Kaisereiche (Berlijn)
Kaisereiche (Füttersee)
Kaisereiche (Kottenforst)
Kaisereiche (Wuppertal)